

Astronomia
 10311 Fantin-Latour – asteroide della fascia principale

Geografia
 Latour – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Latour – distretto del Suriname
 Latour-Bas-Elne – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Latour-de-Carol – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Latour-de-France – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Latour-en-Woëvre – comune francese situato nel dipartimento della Mosa
 Marnhagues-et-Latour – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron 
 Miramont-Latour – comune francese situato nel dipartimento del Gers

Persone
 Bruno Latour (1947-2022) – sociologo, antropologo e filosofo francese
 Charles Latour Rogier (1800-1885) – politico belga
 Henri de Baillet-Latour (1876-1942) – dirigente sportivo belga
 Henri Fantin-Latour (1836-1904) – pittore e litografo francese
 Jean-Paul Spesoller de Latour (prima del 1724-1789) – tenore (haute-contre) francese
 Joseph Latour von Thurmburg (1820-1903) – generale austriaco
 Maximilien de Baillet-Latour (1737-1806) – feldmaresciallo austriaco
 Pierre Latour (1993) – ciclista su strada francese
 René Ramos Latour (1932-1958) – rivoluzionario cubano
 Theodor Baillet-Latour (1780-1848) – generale austriaco

Pagine correlate
De Latour